Ву́лиця Ялинко́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Ялинкова — вулиця у Броварах, Київська область.
 Вулиця Ялинкова — вулиця в Києві.
 Вулиця Ялинкова — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Ялинкова — вулиця в Одесі.

Вулиці